Сергей Голубцов: Голубцов, Сергей Александрович (1893—1930) — русский историк и архивист, сын профессора Московской духовной академии А. П. Голубцова.
 Голубцов, Сергей Алексеевич (1932—2006) — протодиакон, церковный историк.
 Голубцов, Сергей Платонович (1810—1888) — российский государственный деятель, доктор медицины, тайный советник.